Charles Thomas (n. 1969), cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Charles Thomas (n. 1986), cestista statunitense
 Charles Thomas – politico statunitense

Pagine correlate 
 Charlie Thomas